Maomé é considerado pelos árabes como sendo descendente de Ismael. Entre Ismael e , os doutores maometanos estimam que houve quarenta ou sete gerações.  está na décima-primeira geração após Adenã.

Árvore genealógica baseada em François Augier de Marigny; que cita que os árabes consideram esta genealogia autêntica:

Descendentes de Maomé hoje 

 Rei Abedalá II da Jordânia 
 Rei Maomé VI do Marrocos 
 Príncipe Agacão IV 
 Moqtada al-Sadr  
 Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi 
 Mohammed al-Sayyid al-Moussawi 
 Aiatolá, para ser um aiatolá, além de conhecimento e discernimento, ele deve ser descendente direto de Maomé.  
 Xarife, é um descendente de Maomé por sua filha Fátima através de um dos seus dois netos, Haçane e Huceine. O título de Saíde, é um título honorífico dado aos homens aceitos como descendentes do profeta islâmico Maomé, através de seus netos, Haçane ibne Ali e Huceine ibne Ali, que eram os filhos de sua filha Fátima e de Ali.

Curiosidade 
Em 2003, o nome de Saddam Hussein foi retirado da lista dos descendentes de Maomé, em decisão tomada pela Associação dos Achraf (xarifes), encarregada de estudar a árvore genealógica da descendência do profeta islâmico. O xarife Najeh Mohammad Hassan Al Faham Al Aaaraji reconheceu que Saddam Hussein conseguiu usurpar o título de Saíde (descendente do Profeta), apesar da grande vigilância da qual se gabam os encarregados do registro desta linhagem, cuja lista de membros é conservada em Bagdá. A decisão de riscar Saddam Hussein da lista dos Saídes foi tomada três dias depois de sua captura, preso pelo exército americano perto de Tikrit.  

Em 2018, o historiador marroquino Abdelhamid Al-Aouni afirmou, após análise com base em uma árvore genealógica que inclui mais de 40 gerações, que a rainha Isabel II do Reino Unido seria descendente de Maomé a partir do ramo de Fatima, a filha mais nova (ou filha única, segundo os xiitas) do profeta. Casando-se com o primo dele, Ali, deu origem a uma das mais prestigiadas (e numerosas) linhagens do mundo islâmico: a dos saídes, os descendentes do profeta, que hoje somam dezenas de milhões. Segundo o estudo, tudo começa na Idade Média. A linhagem vem de uma princesa islâmica, Zaida de Sevilha, que era uma saída (o feminino de saíde) e fugiu de Sevilha para a corte do rei Afonso VI (1040-1109). A princesa se converteu, mudou seu nome para Isabel e casou-se com o monarca. Uma de suas descendentes terminou por se casar com o Conde de Cambridge, trazendo os genes do profeta para a nobreza britânica. Não é realmente tão controverso: em 1986, um estudo da Burke's Peerage, importante guia genealógico britânico, já afirmava que a rainha era descendente de Zaida, os representantes do Burkey Peerage chegaram a escrever uma carta para a então primeira-ministra Margareth Thatcher expressando temor acerca da revelação da notícia. A principal dúvida levantada é de que Zaida tenha sido adotada numa família saíde, sem ser descendente ela própria.    

Maomé
Genealogia